Die Abkürzung CODM steht für:

 CODM Meknès, ein marokkanischer Fußballverein
 Comité Olímpico e Desportivo de Macau, das Olympische Komitee von Macau

CODM